

Чоловіче особисте ім'я 
 Міхай Хоробрий (1558-1601) — господар Валахії (1593-1601).
 Міхай I (1921-2017) — король Румунії з 1927 по 1930 і 1940 по 1947, з династії Гогенцоллернів-Зігмарінгенів.
 Міхай I Апафі (1632-1690) — князь Трансильванії (1661-1690).
 Міхай II Апафі (1676-1713) — князь Трансильванії (1690-1699).

Прізвище 
 Міхай Андраш (1917-1993) — угорський композитор і музичний педагог.
 Міхай Анета (нар. 1957) — румунська гребчиха.
 Міхай Арпад (нар. 1980) — румунсько-угорський хокеїст, лівий нападник.
 Міхай Георге (нар. 1950) — директор СІБ Молдови.
 Міхай Денеш (1894-1953) — угорський винахідник, інженер.
 Міхай Дмитро Валерійович (нар. 1990) — український веслувальник.
 Міхай Флоренца (1955-2015) — румунська тенісистка, тенісний тренер і спортивний функціонер.
 Міхай Енеа (нар. 1998) — албанський футболіст.

Топонім 
 Міхай — до 1945 р. назва села Червоне у Тарутинському районі Одеської області.

Румунські імена
Румунські прізвища